Bemposta peut désigner :

Toponymes

Bemposta, une des paroisses civiles de la municipalité d'Abrantes, située dans le district de Santarem ;
Bemposta, une des paroisses civiles de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance ;
Bemposta, une des paroisses civiles de la municipalité de Penamacor, située dans le district de Castelo Branco ;

Bemposta, une localité du district de Mé-Zóchi.

Architecture
le palais de Bemposta, ancien palais royal situé à Lisbonne, actuellement siège de l'académie militaire portugaise.

Homonymie de toponyme